Orient může znamenat: 

 Orient, východ, Levanta
 Leyton Orient FC, anglický fotbalový klub
 Nový Orient, populárně naučný časopis
 Orient expres, několik železničních spojení mezi západní Evropou a Balkánem
 Orient Watch, japonský výrobce hodinek
 Starověký Orient, souhrnný název pro starověké civilizace Přední Asie

 literatura, film a hudba
 Vražda v Orient expresu, román Agathy Christie
 Vražda v Orient expresu (film, 1974)

 Orient, pražská rocková skupina